Le Droit de hot pursuit est une notion juridique de droit interne et de droit international public ;
 Hot Pursuit, téléfilm américain de Kenneth Johnson (1984) ;
 , série télévisée américaine (1984-1985) ;
 , film américano-mexicain de Steven Lisberger (1987) ;
 , série télévisée américaine (2006-) de Paul Bourdett ;
 Hot Pursuit, ou En cavale, un film américain de 2015 d'Anne Fletcher, produit par et avec Reese Witherspoon.

Jeux vidéo 
 Need for Speed: Hot Pursuit 2 est le titre anglais du jeu Need for Speed : Poursuite infernale 2. Il s'agit d'un volet de la série de jeux vidéo Need for Speed.
 Need for Speed III : Poursuite infernale, jeu vidéo de 1998
 Need for Speed: Hot Pursuit, jeu vidéo de 2010